Walls of Jericho kan syfta på:

 Walls of Jericho – engelsk benämning på den mur som fanns i staden Jeriko, se Jerikos murar
 Walls of Jericho (musikgrupp) – amerikansk metalcore-grupp från Detroit
 Walls of Jericho (musikalbum) – musikalbum av Helloween utgivet 1985